Joseph Murray (graaf) (1718-1802), Oostenrijks-Nederlands militair van Schotse afkomst
 Joseph Thomas Murray (1834-1907), Amerikaans industrieel en uitvinder
 Joseph Murray (chirurg) (1919-2012), Amerikaans chirurg en Nobelprijswinnaar
 Joe Murray (1961), Amerikaans tekenfilmmaker